Форхтенштайн () — немецко-австрийский топоним.

 Форхтенштайн — посёлок в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.
 Форхтенштайн — старинный замок в Австрии, в федеральной земле Бургенланд.